

Географія 
 Піза — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Піза — провінція в Італії, у регіоні Тоскана.

Інше 
 Піза — пасажирський аеропорт, розташований за 4 км від міста Піза.
 «Піза» — броненосний крейсер однойменного типу Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1909—1937 років.
 Піза — професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста.